AK, Ak oz. ak je lahko:
 Aljaska
 ISO 639 oznaka za akanščino
 armadni korpus (nemško Armeekorps)
 Armia Krajova
 Avtomat Kalašnikov, sovjetsko orožarsko podjetje

Glej tudi